Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Siemianowski – polski urzędnik
 Andrzej Siemianowski – polski filozof, socjolog, publicysta i działacz katolicki
 Antoni Siemianowski – katolicki duchowny i filozof
 Franciszek Ksawery Siemianowski – polski urzędnik, malarz
 Kasper Teodor Siemianowski – polski urzędnik
 Maksymilian Siemianowski – polski urzędnik, malarz
 Roch Siemianowski – polski aktor filmowy, serialowy, teatralny i dubbingowy